Lhohi (Dhaalu-atol), een eiland van het Dhaalu-atol, Maldiven 
 Lhohi (Lhaviyani-atol), een eiland van het Lhaviyani-atol, Maldiven 
 Lhohi (Noonu-atol), een eiland van het Noonu-atol, Maldiven 
 Lhohi (Raa-atol), een eiland van het Raa-atol, Maldiven